Replay Dance Rock Mania gavs ut den 15 juni 2005 som ett samlingsalbum med dance versioner av kända rocklåtar.

Låtlista
Smoke on the water  - Space Dogs feat Eric Craft    
Owner of a lonely heart  - BIT Heads feat Sofia    
We will rock you  - Space Dogs feat Eric Craft    
Do ya think Iam sexy  - Cam Fox    
The passenger  - BIT Heads feat Sofia    
Dancing in the dark  - Mono Beat feat Darwin    
I do it for you  - Galaxia    
Love hurts  - Deejay Snake    
Silly love songs  - Paul Mc Cartney and Wings    
Rebel yell  - Vasco & Millboy feat The Gladiator    
Suburbia  - Sofie Clausen    
Little lies  - Tanya Sunshine    
Sweet home Alabama  - Dj Joxx feat Al    
Just a gigolo  - Eric Craft

Musikalbum 2005

Replay Dance Mania